IF Limhamn Bunkeflo ett fotbollslag deltog säsongen 2008 i Superettan och Svenska cupen.

Säsongen 
Klubben slutade på en 13:e plats i Superettan 2008 vilket innebar att de var tvungna att kvala mot ett division 1-lag om spel i Superettan 2009. I kvalet mötte de Vasalunds IF, vilka vann dubbelmötet i kvalet med sammanlagt 4–1, vilket innebar att Limhamn Bunkeflo blev nedflyttade till division 1 2009. I Svenska cupen 2008 blev klubben direkt utslagna i deras första omgång, andra omgången, efter ha förlorat med 1–0 mot Tibro AIK.

Spelartrupp
Spelartruppen enligt SvFF.

Tränare: Anders Grimberg

Superettan

Matcher

Resultatsummering

Tabell
Sluttabellen från Superettan 2008

POS = Position; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng

 – Uppflyttning till Allsvenskan 2009.
 – Kvalspel till Allsvenskan 2009.
 – Kvalspel mot Division 1-lag om spel i Superettan 2009.
 – Nedflyttning till Division 1 i fotboll 2009.

Referenser 

Fotbollssäsongen 2008 efter lag
Fotboll i Sverige 2008